Yaser Yıldız est footballeur turc, né le  à Adapazarı. Il évolue au poste d'attaquant à Vanspor BB.

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur turc
Naissance à Adapazarı
Naissance en juin 1988
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du Denizlispor
Joueur du Mersin Idman Yurdu
Joueur du Manisaspor
Joueur du Boluspor
Joueur de l'Adanaspor
Joueur de l'Ümraniyespor
Joueur du Sarıyer GK